Heinrich Federer (1866-1928) Zwitserse schrijver en priester
Miroslava Federer (1978), Zwitserse tennisster
Roger Federer (1981), Zwitserse tennisspeler